Andrea Thomas (atlete 1963), Duits olympisch atlete (1963)
Andrea Thomas (atlete 1968), Jamaicaans olympisch atlete (1968)
Andrea Thomas (gymnaste), Canadees gymnaste (1968)